Waldst. kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz de Paula Adam von Waldstein
 Franz de Paula Adam von Waldstein-Wartemberg

Robotskapade auktorsförkortningar